Brena steht für:
 Spitzname der kroatischen Elektrolok-Baureihe HŽ 1142, siehe Hrvatske željeznice #Elektrische Lokomotiven für 25 kV 50 Hz Wechselstrom

Brena ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Brena (1921–2011), deutscher Sänger und Gesangsdozent
 Lepa Brena (* 1960), jugoslawische Folk- und Popsängerin

Siehe auch:
 Brenna
 Brehna